Razvrstitveni seznam administrativnih regij Norveške po podatkih o številu prebivalcev iz leta 2007 .

Po številu prebivalcev

Po površini

Po gostoti prebivalcev

Administrativne regije Norveške